Дашкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Дашкино — деревня в Темниковском районе Мордовии.
 Дашкино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.